XXXI. Olimpijske igre Rio de Janeiro (portugalski:  Jogos Olímpicos de Verão de 2016), poznate i pod nazivom Rio 2016., bile su 31. Ljetne olimpijske igre održane od 5. do 21. kolovoza 2016. u brazilskom gradu Rio de Janeiru pod krilaticom Um mundo novo (Novi svijet).

Na Igrama je nastupilo više od 11.000 športaša iz 207 nacionalnih olimpijskih odbora, uključujući i športaše iz reprezentacije izbjeglica, Kosova i Južnog Sudana po prvi put. Prvi put na jednim igrama nastupile su i trojke, maratonke Lejla, Ljina i Lili Luik iz Estonije. Na Igrama se dijelilo 306 kompleta odličja u 28 športova, uključujući i ragbi sedam i golf kao povratničke športove, koji su na repertoar Igara uvršteni 2009. na 121. zasjedanju MOO-a u Kopenhagenu.

Športska natjecanja održavala su se na 33 borilišta u gradu domaćinu i Manausu, Sao Paulu, Belo Horizonteu, Salvadoru i Brasiliji. Ove Olimpijske igre ujedno su i prve održane pod vodstvom Thomasa Bacha, 9. predsjednika MOO-a. Također to su i prve igre održane u Južnoj Americi, u zemlji portugalskog govornog područja i tek druge po redu (nakon Sydneya 2000.) održane na južnoj polutci.

Igre su ostale obilježene po brojnim spletkama i kontroverzama, među kojima se najviše isticala opasnost od širenja Zika groznice, zbog čega su neki športaši (posebice golferi, tenisači i košarkaši) otkazali svoje nastupe na Igrama. Veliki val nezadovoljstva jedriličara izazvale su snimke prljave vode u zaljevu Guanabara natopljene smećem, leševima i ljudskim fekalijama.

Svečanom otvaranje Igara gledalo je 50.000 posjetitelja na Maracani i oko tri milijarde ljudi diljem svijeta preko svojih televizijskih kanala. Športsku prisegu položio je brazilski jedriličar Robert Scheidt, sudačku Martinho Nobre dok je olimpijski plamen upalio dugoprugaš Vanderlei Cordeiro de Lima.

Najviše odličja, njih 121, osvojile su Sjedinjene Američke Države, od čega 46 zlatnih. Druga na ljestvici bila je Velika Britanija, ostvarivši najviši plasman u olimpijskoj povijesti nakon domaćinstva 2012. Kina je na ukupnoj ljestvici zauzela treće mjesto, dok je Brazil kao domaćin osvojio 7 zlatnih odličja i završio 13. Svoja prva zlatna odličja uopće na Olimpijskim igrama osvojili su: Kosovo u džudu Fidži u ragbiju sedam, Portoriko u tenisu, Tadžikistan u bacanju kladiva i Vijetnam u streljaštvu.

Postupak biranja 

13. rujna 2007. sedam je gradova podnijelo je zahtjev za domaćinstvom 31. Ljetnih olimpijskih igara. Sve gradove sljedećeg dana potvrdio je Međunarodni olimpijski odbor, čime su oni postali gradovi kandidati. Iako se za domaćinstvo borilo 7 gradova, na zasjedanju MOO-a u Ateni 4. srpnja 2008. pregledana su sva izvješća i prijedlozi kandidata te je odlučeno da će četiri grada nastaviti utrku za domaćina: Chicago, Madrid, Rio de Janeiro i Tokio. Ostala tri kadidata, Doha, Prag i Baku odbijena su zbog nanižih primljenih ocjena pri glasovanju radne skupine MOO-a.

Radna skupina je od predloženih sedam gradova prihvatila 4 s najvišom ocjenom prema provedenoj analizi. Svaki kriterij, koji je neophodna sastavnica održavanja Igara, ima različitu težinu (2-5) uz dvije ocjene: najnižu i najvišu. Ako je najviša ocjena iznad potrebnih standarda (težina ocjene + 1,0) taj kriterij se pridodaje gradu kandidatu, koji za ostvarivanje domaćinstva treba ostvariti najviše izabranih kriterija. Četiri kandidata koja su uspjela proći ocjenjivanje Radne skupine MOO-a, ima pravo na svom službenom logotipu oslikati i olimpijske prstenove ili samu Olimpijsku zastavu kao potvrdu o ozbiljnosti kandidature.

Prilikom ocjenjivanja u obzir su se uzimali sljedeći kriteriji: uvjeti okoliša (bioraznolikost, čistoća, ekološka svijest), položaj grada i iskustvo s organizacije prošlih (više)športskih događaja s dva težinska boda; financije, podrška vlade (ili parlamenta), izdatci za igre i javno mnijenje građana o kandidaturi, olimpijsko selo, sigurnost i prometna mreža s 3 težinska boda; borilišta s 4 i smještaj s 5 težinskih bodova.

Završni izbor za domaćina održan je na 121. sjednici MOO-a u Kopenhagenu, održanoj 2. listopada 2009. U završnom glasovanju odbora MOO-a i njegovih članova, glasovi su se ubacivali u tri kutije. Rezultati iz prvih dviju (digitaliziranih) kutija (krugova glasovanja) objavljeni su odmah, dok su oni iz treće, odlučujuće kutije svečano objavljeno pola sata kasnije. U 16:49 sati prema danskom vremenu (UTC) svečano je objavljeno kako je Rio de Janeiro domaćin 31. Ljetnih olimpijskih igara 2016. Na novinarskoj konferenciji nakon glasovanja, tadašnji predsjednik MOO-a Jacques Rogge izjavio je: »Kao u svakom natjecanju, tako i ovdje može biti samo jedan pobjednik, a to je Rio de Janeiro!«

Završno glasovanje građani gradova kandidata pratili su okupljeni na gradskim trgovima i ulicama oko velikih zaslona. Na svjetski poznatoj plaži Copacabani okupilo se 50.000 građana Rija, koji su nakon dobivanja službenog domaćinstva proslavili po ulicama grada. Za razliku od ushićenog pobjednika Rija, tišina je obilježila američki Chicago, koji unatoč lobiranju predsjednika Baracka Obame nije uspio dobiti domaćinstvo. Štoviše, ispao je već u prvom krugu glasovanja.

Kalendar

Medalje

Popis najuspješnijih reprezentacija po sjajnosti osvojenih medalja.

Olimpijski plamen 

Olimpijski plamen upaljen je u hramu Hera u Olimpiji u Grčkoj 21. travnja 2016. godine. Dana 27. travnja, plamen je predan brazilskim organizatorima na svečanosti na stadionu Panathinaiko u Ateni. Nakratko je olimpijski plamen prošao kroz Švicarsku i posjetio sjedište MOO-a i Olimpijski muzej u Lausanni, kao i Ured Ujedinjenih naroda u Ženevi.

Putovanje po Brazilu započelo je 3. svibnja, u glavnom gradu Brasiliji. Olimpijski plamen prošao je kroz više od 300 brazilskih gradova (uključujući svih 26 država i Brazilski federalni distrikt). Na kraju je olimpijski plamen ušetao na stadion Maracanu u Rio de Janeiru, na ceremoniji otvaranja 5. kolovoza 2016.

Borilišta i infrastruktura 
U Rio de Janeiru, Barra da Tijuca je mjesto većine borilišta Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2016. Ostatak će biti smješten u tri zone grada domaćina: plaža Copacabana, Maracanã i Deodoro. U Barra da Tijuci također se nalazi i olimpijsko selo.

Povijesni središte grada prolazilo je kroz veliki projekt revitalizacije urbanih riva pod nazivom Porto Maravilha. One pokrivaju površinu od 5 km2. Projekt je imao za cilj preuređenje lučkoga područja, čime se povećala privlačnost središta grada i poboljšao položaj konkurentnosti u globalnoj ekonomiji. Urbano renoviranje uključilo je 700 km javnih mreža vodovoda, kanalizacije, drenaže, električne energije, plina i telekomunikacija; 4 km tunela; 70 km cesta; 650 km2 pločnika; 17 km biciklističkih staza; 15,000  posađenih stabala; tri postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Kao dio renovacije, izgrađena je nova tramvajska linija, koja ide od zračne luke Santos Dumont do Rodoviária Novo Rio. Pokrenuta je u travnju 2016. Olimpijske igre zahtijevaju više od 200 kilometara sigurnosne ograde.

Maskote 

Vinicius i Tom su službene maskote Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2016. u Rio de Janeiru, Brazil. Maskota Ljetnih igara je Tom, a paraolimpijskih Vinicius.

Imena su dana u počast dvojici skladatelja brazilske pjesme "The Girl from Ipanema", Tomu Jobimu i Viniciusu de Moraesu.

Izvori

Vidi i: 
 Hrvatska na OI 2016.

Vanjske poveznice

 
 Rio de Janeiro  -  2016. 
 Tokio - 2016. 
 Chicago - 2016.
 Madrid - 2016.

 

2016.